Jentzsch ist der Familienname folgender Personen:

 Bernd Jentzsch (* 1940), deutscher Schriftsteller und Übersetzer

 Dietmar Jentzsch (* 1955), deutscher Fußballspieler
 Elias Jentzsch (1599–1652), deutscher Politiker, Bürgermeister in Dresden
 Erich Jentzsch (1895–1961), Leiter des Poizeiamtes Gelsenkirchen
 Felix Jentzsch (1882–1946), deutscher Physiker
 Gerhard Jentzsch (* 1946), deutscher Geophysiker
 Hans Jentzsch, deutscher Politiker, Bürgermeister in Dresden
 Hans Gabriel Jentzsch (1862–1930), deutscher Grafiker und Karikaturist
 Heber Jentzsch (* 1935), Präsident der Scientology-Kirche
 Heinz Jentzsch (1920–2012), deutscher Galoppsport-Trainer
 Heinz Jentzsch (SS-Mitglied) (1917–1994), deutscher SS-Hauptscharführer
 Herlind Jentzsch (1928–2019), nach Heirat Herlind Kasner, Mutter von Angela Merkel
 Johann Gottfried Jentzsch (1759–1826), deutscher Maler, Zeichner und Kupferstecher
 Kerstin Jentzsch (* 1964), deutsche Journalistin und Schriftstellerin
 Klaus Jentzsch, eigentlicher Name von Klaus Renft (1942–2006), deutscher Musiker
 Marco Jentzsch (* 1974), deutscher Opernsänger (Tenor)
 Martin Jentzsch (1879–1967), deutscher Pfarrer und Kirchenliederdichter
 Michael Jentzsch (* 1975), deutscher Schriftsteller
 Olaf Jentzsch (* 1958), deutscher Radrennfahrer
 Robert Jentzsch (1890–1918), deutscher Mathematiker
 Ronny Jentzsch (* 1976), deutscher Songwriter, Komponist und Musikproduzent
 Simon Jentzsch (* 1976), deutscher Fußballspieler
 Taro Jentzsch (* 2000), deutscher Eishockeyspieler
 Walther Jentzsch (1833–1916), deutscher Verwaltungsjurist
 Wilfried Jentzsch (* 1941), deutscher Komponist
 Wilhelm Jentzsch (1910–1989), deutscher Politiker (FDP)
 Willi Jentzsch (1886–1936), deutscher Lehrer und Politiker

Siehe auch:
 Harles und Jentzsch, deutsches Chemieunternehmen und Futtermittelverarbeiter
 Jentsch
 Jensch
 Jäntsch
 Rasino (Kaliningrad, Gurjewsk) (früher Abbau Jänsch), Ort in der Oblast Kaliningrad, Russland